Mészáros Árpád
 Mészáros Árpád (1887–1951) válogatott labdarúgó
 Mészáros Árpád (1945) statisztikus
hasonló nevűek
 Mészáros Árpád Zsolt (1974), színész, musicalénekes